Aardrijkskunde
 Tamm, plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg

Personen met de achternaam Tamm
 Igor Tamm, Russisch natuurkundige
 Walter Tamm, Belgisch arts en Vlaams activist